Костромино — название населённых пунктов:

Россия 
 Костромино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Костромино — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Костромино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Костромино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Костромино — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Костромино — деревня в Торжокском районе Тверской области.